Конкурс имени королевы Елизаветы — конкурс академических музыкантов, проводящийся в Брюсселе с 1937 г., «одно из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира». Назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Конкурс считается продолжением Конкурса имени Изаи, проводившегося в 1937—1938 гг.

Первоначально конкурс проводился по трём номинациям, среди скрипачей, пианистов и композиторов, по каждой номинации — раз в четыре года: в 1951 г. состязались скрипачи, в 1952 г. пианисты, в 1953 г. композиторы, четвёртый сезон был свободен, а затем цикл начинался заново. В дальнейшем эта регулярность была несколько нарушена, а в 1988 г. была добавлена четвёртая номинация — академический вокал. Особенностью исполнительских конкурсов является то, что в полуфинале и/или финале для исполнения всем конкурсантам предлагается произведение бельгийского композитора (часто — отобранное на общенациональном конкурсе композиторов).

Организатором и первым директором конкурса был директор Брюссельской филармонии Марсель Кювелье. После его смерти конкурс возглавляли Леон Йонген (1960), Марсель Поот (1961—1976 и 1978—1980), Жан Луэль (1977), Эжен Трей (1981—1995), Арье ван Лисебет (с 1996 г.). В разные годы среди членов жюри были такие выдающиеся музыканты, как скрипачи Жак Тибо, Артюр Грюмьо, Давид Ойстрах, Филипп Хиршхорн, Иегуди Менухин, Айзек Стерн, Карл Флеш, Зино Франческатти, Йожеф Сигети, Генрик Шеринг, Иври Гитлис, Гидон Кремер, пианисты Робер Казадезюс, Артур Рубинштейн, Эмиль Гилельс, Карло Цекки, Игнац Фридман, Эмиль фон Зауэр, Анни Фишер, Пауль Бадура-Скода, Мицуко Утида, Яков Флиер, Яков Зак, Виктор Мержанов, Белла Давидович, Лазарь Берман, композиторы Франсис Пуленк, Надя Буланже, Альфред Уль, Франческо Малипьеро, Альберто Хинастера, Богуслав Мартину, Эдисон Денисов, Анри Дютийё, Эйноюхани Раутаваара, Ынсук Чин, Вацлав Кучера, певцы Ирина Архипова, Евгений Нестеренко, Элизабет Шварцкопф, Джоан Сазерленд, Тереса Берганса, Луиджи Альва. Финальными концертами конкурса дирижировали Франц Андре, Андре Клюитанс, Жорж Октор и др.

В фортепьянной и скрипичной номинациях Конкурс королевы Елизаветы был отмечен значительными успехами советской исполнительской школы.

Победители конкурса

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт конкурса 
 Лауреаты и жюри Конкурса имени Королевы Елизаветы 1937-2019 

Конкурсы пианистов
Конкурсы скрипачей
Конкурсы вокалистов
Конкурсы композиторов
Академическая музыка в Бельгии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1951 года